Рајан Патрик Марфи (; Индијанаполис, 9. новембар 1965) је амерички сценариста, режисер и продуцент. Најпознатији је по креирању/ко-креирању/продуцирању бројних успешних телевизијских серија, као што су Режи ме, Гли, Америчка хорор прича, Краљице вриска, Поза и 911. Такође је познат по режирању филмске адаптације бестселера Једи, моли, воли Елизабет Гилберт и -{HBO}- филмске адаптације Нормално срце Лери Крамера који је освојио награду Еми за најбољи ТВ филм.

Референце

Спољашње везе 
 

Рођени 1965.
Људи из Индијанаполиса
Амерички редитељи
Добитници награде Тони
ЛГБТ+ редитељи
Биографије живих особа